

Scultura 
 La porta dell'inferno, opera di Auguste Rodin.

Cinema 
 La porta dell'inferno (Edge of Doom) (1950), regia di Mark Robson.
 La porta dell'inferno (Jigokumon) (1953), regia di Teinosuke Kinugasa.

Altro
Porta dell'inferno, voragine in fiamme su un deposito di gas naturale in Turkmenistan.

Pagine correlate 
Hell's Gate
Hells Gate